Carlos de Luxemburgo (1927-1977) — Filho de Carlota, Grã-Duquesa de Luxemburgo
 Carlos de Luxemburgo (2020) — Filho de Guilherme, Grão-Duque Herdeiro de Luxemburgo

Desambiguação